De Boeck est une maison d'édition belge.

 Antje De Boeck (1964-), actrice belge.
 Auguste De Boeck (1865-1937), compositeur belge.
 Jean De Boeck (1863-1913), médecin psychiatre belge.